Hellgate se poate referi la:
H Is for Hellgate, trupă  indie pop din Seattle 
Hellgate: London, un joc video din 2007  
Hellgate (film din 1952), un film american western din 1952 
Hellgate (film din 1970), un film Hong Kong din 1970 produs de Shaw Brothers Studio
Hellgate (film din 1989), un film de groază din 1989 cu Ron Palillo
Hellgate (film din 2011), un film de groază din 2011 cu Cary Elwes

Vezi și
Gates of Hell (dezambiguizare)
Hell Gate
Hells Gate (dezambiguizare)